Леми () — община в провинции Южная Карелия, Финляндия. Общая площадь территории — 262,48 км², из которых 44,71 км² — вода.

История 
До 2009 года была в составе губернии Южная Финляндия.

Демография 
На 31 января 2011 года в общине Леми проживают 3060 человек: 1628 мужчин и 1432 женщины.

Финский язык является родным для 98,34% жителей, шведский — для 0,13%. Прочие языки являются родными для 1,53% жителей общины.

Возрастной состав населения:
 до 14 лет — 17,58%
 от 15 до 64 лет — 62,58%
 от 65 лет — 19,97%

Изменение численности населения по годам:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины
 

Общины Финляндии
Волости Выборгской губернии